Mužská dvouhra Lyon Open 2017 probíhala ve druhé polovině května 2017. Do singlové soutěže lyonského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o premiérový ročník hraný na antuce, na který v roli nejvýše nasazeného zavítal šestý hráč světa Milos Raonic. V semifinále jej vyřadil Tomáš Berdych.

Vítězem se stal druhý nasazený Francouz Jo-Wilfried Tsonga, jenž ve finále zdolal českou turnajovou trojku a světovou čtrnáctku Tomáše Berdycha po zvládnutých koncovkách obou setů 7–6 a 7–5. Čech přitom za stavu her 5–4 v úvodní sadě neproměnil dva setboly. Francouz tak snížil pasivní poměr vzájemných zápasů na 7–9.

V probíhající sezóně si Tsonga připsal třetí turnajové vítězství – vyrovnaný osobní rekord z roku 2009, které představovalo patnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour a vůbec premiérový z antuky.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Lyon Open
Tenis ve Francii v roce 2017
ATP World Tour 2017